Алекса́ндр Ре́пьев, Алекса́ндр Репьёв:
 Ре́пьев, Александр Павлович — специалист по маркетингу и рекламе.
 Репьёв, Александр Витальевич (род. 1975) — российский музыкант.